Brestovac (que significa "olmo" en serbocroata) puede referirse a:

Brestovac (Croacia), una villa y municipio en Croacia
Brestovac (Bojnik), Serbia
Brestovac (Bor), Serbia
Brestovac (Knić), Serbia
Brestovac (Leskovac), Serbia
Brestovac (Negotin), Serbia
Bački Brestovac, Serbia
Banatski Brestovac, Serbia
Brestovac (Orahovac), Kosovo
Brestovac (Bosanski Petrovac), Bosnia y Herzegovina
Daruvarski Brestovac, Croacia
Garešnički Brestovac, Croacia
Brestovăț, Rumanía